Als Juniaufstand, Junikämpfe oder auch Juni-Bewegung werden unter anderem bezeichnet:

 der Pariser Aufstand im Juni 1832, der sich gegen die Julimonarchie König Louis Philippes von Frankreich richtete
 ein Aufstand im weiteren Verlauf der Februarrevolution von 1848 in Frankreich, der die Erhaltung der französischen Nationalwerkstätten zum Ziel hatte
 der Prager Pfingstaufstand von 1848
 die Junitage, oder auch Łódź-Aufstand polnischer Arbeiter gegen das russische Reich 1905
 die Abwehrkämpfe der Bulgaren gegen den Juniputsch 1923 werden als Juniaufstand bezeichnet
 der Aufstand im Juni 1941 in Litauen gegen die Rote Armee, der zur deutschen Besatzung des Landes beitrug
 der Aufstand im Juni 1941 im östlichen Herzegowina gegen den neu gegründeten Unabhängigen Staat Kroatien
 der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953, siehe Aufstand des 17. Juni
 der Juni-Kampf 1987 in Südkorea gegen die Militärdiktatur
 der Volksaufstand in der Volksrepublik China, der im Tian’anmen-Massaker 1989 niedergeschlagen wurde
 die JuniBevægelsen in Schweden war eine Partei im Zeitraum 1992–2009